Куровський, Куровська — прізвище.
 Зайдель-Куровська, Катаржина — польський економіст
 Кураускієне, Ала — литовський менеджер, банкір
 Кураускас, Альгірдас — литовський графічний дизайнер
 Кураускас, Генрікас — литовський актор кіно і театру
 Кураускас, Освальдас — литовський баскетболіст
 Куровська, Божена — польська актриса
 Куровський Віталій Валентинович — український поет-пісняр
 Куровський Володимир (? — † після 1930 року) — старшина Дієвої армії УНР.
 Куровська, Катаржина — польська актриса
 Куровський, Георгій Костянтинович — український архітектор, колишній головний художник Києва, автор відомих пам'ятників (Архістратиг Михаїл, Їжачок в тумані), к.арх., Доцент кафедри теорії архітектури КНУБА.
 Куровський Дмитро Мусійович — український поет, журналіст і вчитель.
 Куровський Євген Олександрович — російський державний діяч із потомствених дворян Чернігівської губернії
 Куровський Іван Іванович — український політик, будівельник, благодійник.
 Куровський, Каміл — польський футболіст
 Куровський, Анджей — воєвода Любліна
 Куровський, Антоні — польський активіст народного руху
 Куровський, Аполінарій — офіцер Січневого повстання
 Куровський, Богдан — журналіст і драматург
 Куровскі, Єва — німецький джазовий музикант
 Куровський, Клеменс — польський дворянин
 Куровський, Петро — польський дворянин
 Куровський, Мачей — польський саночник
 Куровські, Бруно — німецький політик
 Куровський, Миколай — архієпископ Гнєзно
 Куровський, Себастьян — польський футболіст
 Куровський, Уайт — американський бейсболіст
 Куровські, Франц — німецький автор
 Куровський Юрій Геннадійович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Куровський, Яцек — польський спортивний журналіст
 Див. також 
 Куровські

 Примітки 

Прізвища